La Guerre du feu est un roman de J.-H. Rosny aîné (1909), adapté plusieurs fois, notamment dans :
 La Guerre du feu, film de Georges Denola (1915) ;
 La Guerre du feu, bande dessinée de René Pellos (1950) ;
 La Guerre du feu, film de Jean-Jacques Annaud (1981) ;
 La Guerre du feu, bande dessinée d'Emmanuel Roudier (2012-2014).